Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Wierciński – polski antropolog, etnolog, religioznawca, kabalista
 Andrzej Wierciński – polski pianista
 Edmund Wierciński – polski aktor, reżyser, pedagog
 Jacek Wierciński – polski prawnik